Le tournoi de Simple dames des Championnats du monde de badminton 2015 se tient du 10 au  à Jakarta en Indonésie.

Têtes de série
Voici la liste des joueuses têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Notes et références

Lien externe
  Résultat du simple dames sur le site tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2015